École Polytechnique, flere uddannelsesinstitutioner med samme navn:

École Nationale Polytechnique d'Alger (ENP) – Algier
École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (ENSPY) – Cameroun
École polytechnique de Montréal – Canada
École Polytechnique (Frankrig) – Frankrig
École polytechnique féminine (EPF) – Frankrig
École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) – Schweiz
École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ) – Schweiz
École polytechnique de Tunisie (EPT) – Tunis